Екгардт () — прізвище німецького походження.
 Альфред Екгардт (1872—1960) — німецький військовий чиновник, один з керівників будівельного відомства ВМФ, міністерський директор (20 квітня 1942).
 Йоганн-Генріх Екгардт (1896—1945) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.